Knogl ist

der Name eines Berges:
 Knogl (Vorderer Bayerischer Wald) (1.056 m), auch Knogel, Bayerischer Wald
 Knogl (Berchtesgadener Alpen) (894 m), bei Bischofswiesen

ein Ortsname:
 Knogl (Frauenneuharting), Ortsteil der Gemeinde Frauenneuharting, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Knogl (Pfaffing), Ortsteil der Gemeinde Pfaffing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Knogl (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Knogl (Ruhpolding), Ortsteil der Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern
 Knogl (Tann), Ortsteil des Marktes Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Knogl (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Knogl (Tuntenhausen), Ortsteil der Gemeinde Tuntenhausen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Knogl (Vogtareuth), Ortsteil der Gemeinde Vogtareuth, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Knogl (Gemeinde Hofamt Priel), Ortschaft von Hofamt Priel, Bezirk Melk, Niederösterreich

Knogl ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Knogl (* 1968), deutscher Koch